Le tournoi d'Aix-en-Provence est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1964 se dispute du  au .

Jan Lehane remporte le simple dames. En finale, elle bat Madonna Schacht.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jan Lehane et Helga Schultze.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Aix-en-Provence

Navigation 

dames 1964
Aix-en-Provence
Sport en France en 1964
Sport en mars 1964
Sport en avril 1964